Begur kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Begur (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Begur (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar